The Collector’s Series, Volume One — сборник канадской певицы Селин Дион, выпущенный 20 октября 2000 года. Во Франции альбом выпущен под названием Tout en amour.

Об альбоме 
The Collector’s Series, Volume One представляет собой сборник из некоторых больших хитов певицы и нескольких редких треков. Альбом содержит песню «The Power of the Dream», с которой Дион выступала на церемонии открытия Летних Олимпийских игр в 1996 году, дуэты с Барброй Стрейзанд и Андреа Бочелли, а также несколько редких песен на английском языке. Сборник также включает песни, которые не попали в предыдущий сборник лучших хитов Дион All the Way... A Decade of Song: «Where Does My Heart Beat Now», «Only One Road», «Falling into You», «Tell Him» и «The Reason».

Tout en amour был выпущен во Франции, также ограниченным тиражом, включая двенадцать цветных открыток с ранее не изданными фотографиями Дион. В октябре 2004 года, в рамках серии Best of the Best Gold альбом был переиздан в нескольких европейских странах.

Позиции в чартах 
Хотя у сборника не было никакого промо, он был продан тиражом более 3 млн копий по всему миру, достиг вершины французского чарта и попал в Топ-10 чартов Канады, Греции и Португалии.

The Collector’s Series, Volume One стал золотым во многих странах, включая Соединённые Штаты, где, по данным Nielsen SoundScan был продан тиражом 914,000 копий.

Список композиций

Чарты

История релиза

Примечания 

Альбомы Селин Дион
Альбомы, спродюсированные Уолтером Афанасьеффом
Альбомы, спродюсированные Максом Мартином